Grootpoothoenders (Megapodiidae) zijn een familie van hoendervogels die onder andere de thermometervogel en de boskalkoen bevat.

Kenmerken 
Deze vogels hebben korte, ronde vleugels en een tamelijk lange staart. Ze hebben forse en krachtige poten met sterke nagels. Ze hebben kale koppen, die vaak getooid zijn met kuiven, lellen en helmen.

Leefwijze 
Het voedsel bestaat uit insecten, wormen, wortels en zaad.

Voortplanting 

Een aantal soorten uit de familie broedt niet zelf de eieren uit, maar verstopt deze in een broeihoop van bijeengeschraapte bladeren. De eieren blijven door de broei op temperatuur en komen na enige tijd zonder bemoeienis van de oudervogels uit.
De thermometervogel kan met zijn snavel de temperatuur meten van de broeihoop, om zo te zorgen dat het nest precies op temperatuur blijft. Er zijn ook soorten die in plaats van rottende bladeren gebruik maken van aardwarmte of plaatsen uitkiezen die voortdurend door de zon op temperatuur gehouden worden.

Verspreiding 
Grootpoothoenders komen voor in Indonesië, Australië, de Filipijnen, de Nicobaren eilanden, Nieuw-Guinea en verschillende eilanden in de Grote Oceaan.

Taxonomie 
De familie telt zeven geslachten met in totaal 21 soorten.
 Geslacht Aepypodius (2 soorten boskalkoenen)
 Geslacht Alectura (1 soort: Boskalkoen)
 Geslacht Eulipoa (1 soort: Moluks boshoen)
 Geslacht Leipoa (1 soort: Thermometervogel)
 Geslacht Macrocephalon (1 soort: Hamerhoen)
 Geslacht Megapodius (12 soorten boshoenders)
 Geslacht Talegalla (3 soorten boskalkoenen)

Cladogram
Het volgende cladogram is gebaseerd op een onderzoek uit 2021.